A Academia Brasileira de Neurologia é uma academia de que promove o desenvolvimento cientifico da neurologia brasileira. É uma sociedade civil, sem fins lucrativos. Foi fundada na cidade do Rio de Janeiro em 5 de maio de 1962. Representa a neurologia brasileira na "World Fereration of Neurology" e dirige a sessão de neurologia da Associação Médica Brasileira.

Promove e realiza discussões pertinentes ao tema tais como a residência médica em neurologia e programas de ensino da neurologia na graduação e pós-graduação, discussões científicas e de assuntos relacionados às atividades profissionais do neurologista. Promove o Congresso Brasileiro de Neurologia e apoia diversos outros de subespecialidades neurológicas.Recentemente adotou tambem o nome de Sociedade Brasileira de Neurologia.

Presidentes

2016 a 2020 Gilmar Fernandes do Prado
2012 a 2016 Elza Dias Tosta da Silva
2008 a 2012 Elza Dias Tosta da Silva
2004 a 2008 Sérgio Haussen
2000 a 2004 Luiz Alberto Bacheschi
1998 a 2000 Aroldo Luiz da Silva Bacellar
1996 a 1998 Milberto Scaff
1994 a 1996 Lineu Cesar Werneck
1992 a 1994 Vicente de Paulo Leitão de Carvalho
1990 a 1992 Newra Tellechea Rotta
1988 a 1990 Sérgio Augusto Pereira Novis
1986 a 1988 José Geraldo de Camargo Lima
1984 a 1986 Gilberto Belisário Campos
1982 a 1984 Abdo Badim
1980 a 1982 Luiz Ataíde
1978 a 1980 Rubens de Lacerda Manna
1976 a 1978 Amauri Batista da Silva
1974 a 1976 Plínio Garcez de Sena
1972 a 1974 Bernardo Couto
1970 a 1972 Antonio Spina França Netto
1968 a 1970 Celso Machado de Aquino
1966 a 1968 Manoel Caetano de Barros

Ver também 

 Lista de sociedades científicas associadas da SBPC

Ligações externas 
 Página da Academia Brasileira de Neurologia

Associações médicas do Brasil
Academias de ciências
Academias e sociedades científicas do Brasil
!Mais Teoria da História na Wiki (Wikiconcurso de edição)